Suribachi est un mot japonais pouvant signifier :
 Le  situé à l'extrémité sud-ouest d'Iwo Jima.
  et  : mortier et pilon japonais utilisés dans la cuisine.